Une horloge est essentiellement un système de mesure du temps.

Sciences et techniques

Astronomie 
 L'Horloge est une constellation.

Biologie 
 Les horloges circadiennes produisent des rythmes biologiques caractérisés par une période proche de 24 heures.
 L'horloge moléculaire est une hypothèse largement en génétique, selon laquelle les mutations s'accumulent dans le génome à une vitesse constante.

Informatique 
 L'horloge, aussi appelée « quartz », est le composant assurant la coordination et le cadencement du traitement de signaux dans un circuit logique (en particulier un processeur).
 Horloge est une application mobile pré-installée sur iPhone, qui a des fonctions d'horloge mondiale, d'alarme, de chronométrage et de minuterie.

Physique et technologie 
 D'une manière générale, on appelle horloge tout dispositif ou toute méthode permettant de mesurer le temps.
 Sans autre précision, une horloge est généralement une horloge mécanique, dans laquelle la mesure du temps procède d'un oscillateur mécanique associé à un engrenage.
 Les horloges anciennes sont souvent désignées par leur nom latin, horologium.
 L'horloge parlante est un dispositif annonçant l'heure courante de manière automatisée et sous forme orale, généralement par le biais d'un service téléphonique.
 Les horloges atomiques utilisent la pérennité et l'immuabilité de la fréquence du rayonnement électromagnétique émis par un électron lors du passage d'un niveau d'énergie à un autre pour assurer l'exactitude et la stabilité du signal oscillant qu'elles produisent.
 Les horloges nucléaires, encore à l'état de projets ou de prototypes, utilisent une transition à l'intérieur d'un noyau atomique.
 En électronique, un signal d'horloge est un signal électrique oscillant qui rythme les actions d'un circuit. Sa période est appelée cycle d'horloge.

Culture et société 
 De nombreux bâtiments comportant une grande horloge mécanique sont nommés en référence à cette horloge, par exemple « Tour de l'horloge ».
 l'Horloge de la fin du monde, ou horloge de l'Apocalypse, est une horloge conceptuelle créée en 1947 et régulièrement mise à jour depuis, sur laquelle minuit représente la fin du monde, l'Apocalypse nucléaire.